Lausbach ist der Ortsname von

 Lausbach (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Lausbach (Neuching), Ortsteil der Gemeinde Neuching, Landkreis Erding, Bayern